Sint-Marcellinuskerk (Boekelo), kerkgebouw in Boekelo
 Sint-Marcellinuskerk (Chokier), kerkgebouw in Chokier
 Sint-Marcellinus en Sint-Petruskerk, kerkgebouw in Geleen